Niemcy:
 Alsleben (Saale) – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Salzland

Osoby:
 Carl August Alsleben – pruski polityk
 Kurd Alsleben – niemiecki artysta